|-
| 194901 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194902 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194903 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194904 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194905 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194906 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194907 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194908 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194909 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194910 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194911 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194912 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194913 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194914 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194915 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194916 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194917 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194918 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194919 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194920 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194921 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194922 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194923 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194924 - || || 14 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194925 - || || 14 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194926 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194927 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194928 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194929 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194930 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194931 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194932 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194933 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194934 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194935 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194936 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194937 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194938 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194939 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194940 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194941 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194942 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194943 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194944 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194945 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194946 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194947 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194948 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194949 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194950 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194951 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194952 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194953 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194954 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194955 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194956 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194957 - || || 15 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194958 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194959 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194960 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194961 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194962 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194963 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194964 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194965 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194966 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194967 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194968 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194969 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194970 - || || 13 de gener de 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 194971 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194972 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194973 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194974 - || || 10 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194975 - || || 11 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194976 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194977 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194978 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194979 - || || 11 de gener de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 194980 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194981 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194982 - || 2002 BH || 19 de gener de 2002 || Schiaparelli || L. Buzzi
|-
| 194983 - || 2002 BK || 18 de gener de 2002 || Powell || Powell
|-
| 194984 - || || 19 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194985 - || || 20 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194986 - || || 19 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194987 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194988 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194989 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194990 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194991 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194992 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194993 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194994 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194995 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194996 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194997 - || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194998 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194999 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195000 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

4